Sint-Jacobikerk (Goslar)
 Sint-Jacobikerk (Greifswald)
 Sint-Jacobikerk (Hamburg)
 Sint-Jacobikerk (Herford)
 Sint-Jacobikerk (Lübeck)
 Sint-Jacobikerk (Peine)
 Sint-Jacobikerk (Rostock)
 Sint-Jacobikerk (Schönebeck)
 Sint-Jacobikerk (Stralsund)